Maro är ett släkte av spindlar som beskrevs av O. Pickard-Cambridge 1906. Maro ingår i familjen täckvävarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Täckvävarspindlar
Maro